Полоскательница — предмет чайной или кофейной посуды, чаша среднего размера для ополаскивания стаканов и чашек и сброса использованной заварки.

Полоскательницы диаметром около 20 см приобрели популярность уже в первой половине XVIII века, особенно в Англии и Германии. Ранние металлические полоскательницы были вытеснены фарфоровыми под влиянием Мейсена, где все предметы чайной посуды изготавливались из фарфора.

Применение полоскательницы было разным в разных культурах и социальных слоях. М. Сакураба указывает на использование полоскательницы для складирования использованной посуды на натюрморте Ж.-Э. Лиотара. Более типично полоскательница использовалась для того, чтобы вымыть чашки от остатков заварки или кофейного осадка и для сброса использованной заварки.

В зависимости от использования в некоторых языках менялся и термин —  или , , .

Примечания

Литература 
 
 
 
 Полоскательница // Толковый словарь Ушакова

Чайная посуда